Змагання з вітрильного спорту в класі Лазер Радіал на Літніх Олімпійських іграх 2016 проходили з 8 по 15 серпня в Марина да Глорія. Представлено лише жіночі команди. Відбулось 11 запливів (останній з них — медальний).

Розклад

Результати

Посилання 
 Вітрильний спорт на офіційному сайті Ігор   
 Міжнародна федерація вітрильного спорту